Die Abkürzung VNE bezeichnet:
 die venezolanische Fluggesellschaft Venezolana (ICAO-Code)

VNE bezeichnet in der Luftfahrt:
 die zulässige Höchstgeschwindigkeit eines Luftfahrzeugs unter Standardbedingungen

VNE